

События 
 Консулы Гай Сульпиций Петик (4-й раз) и Марк Валерий Публикола (2-й раз) (два патриция). Диктатор (№ 28) Тит Манлий Империоз Торкват, начальник конницы Авл Корнелий Косс.
 353/352 — Афинский архонт-эпоним Тудем.
 Амфиктионы просят о помощи Филиппа II Македонского. После нескольких неудач Филипп II в сражении на Крокусовом поле разбивает прибывшее на помощь ферским тиранам войска фокидян под командованием Ономарха, что приводит к падению тирании в Ферах. Ономарх в сражении был убит, а его труп по приказу Филиппа распят на кресте. Фессалия объединяется в один союз, пожизненным главой которого провозглашается Филипп. Все пленные потоплены в море как святотатцы.
 Спартанский царь Архидам III неожиданно нападает на Мегалополь. На помощь жителям города приходят афиняне и беотийцы. Спартанцы, признав независимость города, были вынуждены отступить.
 Полководец Артаксеркса III Автофрадат одерживает победу над Артабазом, его армия переходит на сторону царя. Артабаз был захвачен в плен, но затем сумел освободиться и бежал в Македонию к Филиппу II.
 Строительство оборонительных сооружений в царстве Цинь на восточной границе с царством Вэй.

См. также

Примечания